Kuvetjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kuvetjärnen (Nössemarks socken, Dalsland, 655681-127242), sjö i Dals-Eds kommun, 
Kuvetjärnen (Nössemarks socken, Dalsland, 656209-127930), sjö i Dals-Eds kommun, 
Kuvetjärnen (Nössemarks socken, Dalsland, 656671-127314), sjö i Dals-Eds kommun, 
Kuvetjärnen (Torrskogs socken, Dalsland, 656646-128481), sjö i Bengtsfors kommun, 
Kuvetjärnen (Torrskogs socken, Dalsland, 656867-128095), sjö i Bengtsfors kommun, 
Kuvetjärnen (Torrskogs socken, Dalsland, 657185-127664), sjö i Bengtsfors kommun, 
Kuvetjärnen (Torrskogs socken, Dalsland, 657187-127483), sjö i Bengtsfors kommun, 
Kuvetjärnen (Ärtemarks socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun, 
Kuvetjärnet (Laxarby socken, Dalsland, vid Kronkullen), sjö i Bengtsfors kommun,  (6,98 ha)
Kuvetjärnet (Bäcke socken, Dalsland, 652388-129287), sjö i Bengtsfors kommun, 
Kuvetjärnet (Bäcke socken, Dalsland, 652767-129156), sjö i Bengtsfors kommun,  (6,21 ha)
Kuvetjärnet (Edsleskogs socken, Dalsland), sjö i Åmåls kommun, 
Kuvetjärnet (Edsleskogs socken, Dalsland, vid Koppungsåsen), sjö i Åmåls kommun, 
Kuvetjärnet (Laxarby socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun, 
Kuvetjärnet (Steneby socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun, 
Kuvetjärnet (Tisselskogs socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun, 
Kuvetjärnet (Torrskogs socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun, 
Kuvetjärnet (Vårviks socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun, 
Norra Kuvetjärnet, Dalsland, sjö i Åmåls kommun, 
Stora Kuvetjärnet, sjö i Dals-Eds kommun, 
Södra Kuvetjärnet, Dalsland, sjö i Åmåls kommun, 
Kuvetjärnen (Blomskogs socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun, 
Kuvetjärnen (Silbodals socken, Värmland, 658789-128790), sjö i Årjängs kommun, 
Kuvetjärnen (Silbodals socken, Värmland, 659396-128788), sjö i Årjängs kommun, 
Kuvetjärnen (Töcksmarks socken, Värmland, 660544-127913), sjö i Årjängs kommun,  (6,3 ha)
Kuvetjärnen (Töcksmarks socken, Värmland, 661070-127955), sjö i Årjängs kommun, 
Kuvetjärnen (Holmedals socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun, 
Kuvetjärnet (Järnskogs socken, Värmland), sjö i Eda kommun, 
Kuvetjärnet (Långseruds socken, Värmland), sjö i Säffle kommun, 
Kuvetjärnet (Svanskogs socken, Värmland), sjö i Säffle kommun,  (7,31 ha)
Norra Kuvetjärnen (Silbodals socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun, 
Norra Kuvetjärnen (Västra Fågelviks socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun, 
Södra Kuvetjärnen (Silbodals socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun, 
Södra Kuvetjärnen (Västra Fågelviks socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,

Se även
Kuvtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn